La Serie A2 2007-2008 è stata la 24ª edizione di questo torneo, il secondo livello del campionato italiano maschile di pallanuoto.

Le seconde classificate dei due gironi conquistano la promozione in A1. Per Latina è la prima volta.

Classifiche

Girone Nord

Girone Sud

Play Off

Tabellone 1

Tabellone 2

Play Out

Verdetti
 NC Civitavecchia e Latina promosse in Serie A1
 Acicastello, Telimar PA,  Mameli, RN Napoli e Vela Ancona retrocesse in serie B

Note

Voci correlate
Serie A1 2007-08

Sport acquatici nel 2007
Sport acquatici nel 2008
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto